M1 Abrams – amerykański czołg.

Ludzie noszący nazwisko Abrams:
 Creighton Abrams (ur. 1914, zm. 1974) – amerykański generał
 J.J. Abrams (ur. 1966) – amerykański producent filmowy

Miasta w USA:
 Abrams – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto
 Abrams – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Oconto